Tulare pode referir-se a:

 Tularemia - doença

Localidades 

 Condado de Tulare
 Tulare (Califórnia)
 Tulare (Dakota do Sul)

Sérvia
 Tulare (Medveđa)

Desambiguação